

Sigle 
 Emirati Arabi Uniti
 Unione euroasiatica

Codici 
EAU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Eau Claire (Stati Uniti)

Altro 
EAU – sigla automobilistica internazionale dell'Uganda

Altri progetti